Fouquières est à la fois un patronyme et un nom toponymique.

Patronymes 
 Jacques Fouquières, né à Anvers en 1580~1590, mort à Paris en 1659, était un peintre français.
 Louis Becq de Fouquières (1831-1887), homme de lettres français ;
 Pierre de Fouquières (Augustin Pierre Becq de Fouquières) (1868-1960),  diplomate  français ; fils de Louis Becq de Fouquières (1831-1887) ;
 André de Fouquières (1874-1959), homme de lettres français ; fils de Louis Becq de Fouquières (1831-1887) ;
 Sabine Becq de Fouquières ( - ), épouse de Jean-Jacques Servan-Schreiber (JJSS) (1924-2006) ;
 Marie-Caroline Becq de Fouquières ( - ), épouse de Luc Ferry (1951-), philosophe et ancien ministre français de l’Éducation nationale.

Toponymies 
Château de Fouquières situé sur la commune de Fouquières-lès-Béthune.
Fouquières-lès-Béthune est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
Fouquières-lès-Lens est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.